Germaine Dieterlen (1903-1999), ethnologue et africaniste française
 Jacques Dieterlen (1893-1959), écrivain français

Patronyme français